NER est un code, qui signifie:
 Niger, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays).

NER est un acronyme qui signifie:
 Réparation par excision de nucléotides, en génétique;
 Nouvelles énergies renouvelables (électricité et chaleur);
Named-entity recognition, appellation anglophone de la reconnaissance d'entités nommées. 

Code